Álvaro Carvajal Melgarejo (Madrid, 1872 - Monteaux, 1955), aristòcrata i polític espanyol
 Armando Carvajal Quiroz (Santiago de Xile, 1893 - 1972), director d'orquestra i compositor xilè 
 Francisco Carvajal (Campeche, 1870 - ciutat de Mèxic, 1932), president interí de Mèxic del (1914)
 Francisco de Carvajal (Rágama, Salamanca, 1464 - Cusco, Perú, 1548), conqueridor espanyol
 Francisco Javier Carvajal Ferrer (Barcelona, 1926), arquitecte 
 José Carvajal Puente (Sevilla, 1968), futbolista andalús que jugava de davanter 
 José Federico de Carvajal Pérez (Màlaga, 1930), polític i advocat espanyol, President del Senat (1982 -89)
 Luis Firmin de Carvajal (Lima, Virregnat de Perú, 1752 - Sant Llorenç de la Muga, 1794), militar 
 Rodrigo Javier Millar Carvajal (Arauco, Xile, 1981), futbolista xilè 
 Valentín Lamas Carvajal (Ourense 1849 - 1906), escriptor gallec